

Апрель 
 20 апреля — Кэдвалла — король Уэссекса (685—688).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Алахис — герцог Тренто и Брешиа, король лангобардов (689).
 Гозберт — правитель Вюрцбургского герцогства (687—689).
 Диармайт Диан — король Миде (653—689).
 Килиан — священномученик, апостол Франконии.
 Маэлдуйн мак Коналл — король гэльского королевства Дал Риада (673—689).
 Сигхер — король Эссекса (664—683 и 687—689).

0689
Умершие в 689 году